Molat je naselje u sastavu Grada Zadra, u Zadarskoj županiji. Nalazi se na otoku Molatu.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 107 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije
 kapelica Gospe Karmelske

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Zadra